Емманюель Кунде (*1956) — камерунський футболіст, захисник.
 Грегорі Кунде (1954 — американський оперний співак (тенор).
 Жуль Кунде (1998) — французький футболіст бенінського походження, захисни.